Jméno a příjmení Michal Navrátil má více nositelů:

 Michal Navrátil (1861–1931) – právník, autor životopisných a místopisných prací
 Michal Navrátil (skokan) (* 1985) – český skokan do vody
 Michal Navrátil (tenista) (* 1982) – český tenista